TDD je zkratka s více významy:

 Duplex s časovým dělením, () – telekomunikační technologie
 Programování řízené testy () – metodika vývoje softwaru

Externí odkazy